Хантыйская литература — литература хантов (прежде остяков). Первые оригинальные произведения писателей опубликованы в конце 1930-х.

История 
До Октябрьской революции ханты находились на грани вымирания. Установление советской власти дало толчок к развитию хантыйской культуры. Также у хантов, как и у манси, было устное творчество. Наиболее древний пласт фольклора — мифы о происхождении окружающего мира, о тотемных предках. В мифах главенствует Нуми-торым (верхнее небо, верхний бог), младшему сыну которого Мир-суснэ-хуму подчинены на земле все лесные духи. Позже возник героический эпос — песни, саги, сказания о вооружённых столкновениях родов и о войнах с другими народностями. Большую роль в фольклоре играют животные. Социально заострённые сказки направлены против русских купцов, царских чиновников, попов и против своих князьков, кулаков, шаманов. Когда у хантов появилась письменность, началось издание первых букварей (в 1930), возникновение местной прессы. Ростки этой литературы стали появляться на страницах разных журналов, газет и т.д.

Хантыйские писатели 
 Лазарев, Григорий Дмитриевич
 Айпин, Еремей Данилович
 Вэлло, Юрий
 Тебетев, Митрофан Алексеевич
 Ругин, Роман Прокопьевич
 Шульгин, Микуль Иванович
 Вахрушева, Матрёна Панкратьевна

См. также 
 Мансийская литература

Ссылки 
 Краткая литературная энциклопедия
 Хантыйская литература
Литература народов России
Ханты
Литература по языкам